Dit is een beperkt deel van de discografie van Elvis Presley. In het overzicht hieronder staan uitsluitend de titels die tussen 1969 en 2015 in de Nederlandse albumhitparade (variërend van een top 20 in 1969 tot een top 100 in 2015) hebben gestaan. Daarnaast staat een overzicht van de belangrijkste albums van Elvis die niet in de albumlijst hebben gestaan.

In werkelijkheid zijn er veel meer albums van Presley verschenen, waarvan een groot deel verzamel- en livealbums zijn. Nog elk jaar worden er nieuwe verzamelaars, box sets of andersoortige albums op de markt gebracht. Slechts een klein deel daarvan bereikt de Nederlandse of Vlaamse albumhitparade.

Albums 
De Nederlandse albumhitparade ging pas in 1969 van start. Veel van Presley's albums van vóór die tijd hebben dus nooit in de hitlijst gestaan. Dat geldt ook voor belangrijke reguliere studioalbums van na 1969. Kennelijk waren de Nederlandse platenkopers vooral geïnteresseerd in verzamel- en livealbums. In de tabel verderop staan alle albums die tussen 1969 en 2015 in de Nederlandse albumlijst hebben gestaan, maar hieronder de belangrijkste (studio)albums die niet in die lijst voorkomen.

Studioalbums
 Elvis Presley (1956)
 Elvis (1956)
 For LP Fans Only (1959)
 A Date With Elvis (1959)
 Elvis is Back! (1960)
 Something for Everybody (1961)
 Pot Luck (1962)
 Elvis for Everyone! (1965)
 From Elvis in Memphis (1969)
 From Memphis to Vegas/From Vegas to Memphis (1969)
 Elvis Back in Memphis (1970)
 Elvis Country (I'm 10,000 Years Old) (1971)
 Love Letters from Elvis (1971)
 Elvis Now (1972)
 Elvis (1973)
 Raised on Rock / Rock For Ol'Times Sake (1973)
 Good Times (1974)
 Promsed Land (1975)
 Elvis Today (1975)
 From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee (1976)
 Moody Blue (1977)

Filmsoundtracks (selectie)
 Love Me Tender (1956)
 Loving You (1957)
 King Creole (1958)
 G.I. Blues (1960)
 Blue Hawaii (1961)
 Girls! Girls! Girls! (1962)
 It Happened at the World's Fair (1963)
 Fun in Acapulco (1963)
 Kissin' Cousins (1964)
 Roustabout (1964)
 Girl Happy (1965)
 Harum Scarum (1965)
 Frankie and Johnny (1966)
 Paradise Hawaiian Style (1966)
 Spinout (1966) 
 Double trouble (1967)
 Clambake (1967)
 Speedway (1968)

Livealbums (selectie)
 Elvis on Stage - February 1970 (1970)
 Elvis as Recorded at Madison Square Garden (1972) (zie ook hieronder bij An Afternoon in the Garden en Prince From Another Planet)
 Elvis Recorded Live on Stage in Memphis (1974)
 Welcome to My World (1977)
 Elvis in Concert (1977)

Verzamelalbums (selectie)
 Elvis' Golden Records (1958)
 Elvis' Gold Records 2 (50,000,000 Elvis Fans Can't Be Wrong) (1959)
 Elvis' Golden Records 3 (1963)
 Elvis' Gold Records 4 (1968)
 A Legendary Performer (1, 2 en 3) (1974-1979)

Religieuze/kerstplaten (selectie)
 Elvis' Christmas Album (1957)
 Elvis Sings the Wonderful World of Christmas (1971)
 His Hand in Mine (1961)
 How Great Thou Art (1967)
 He Touched Me (1972)

Noteringen in de Nederlandse albumlijst
De met * gemerkte albums stonden niet in de Album Top 100 genoteerd van de Stichting Nederlandse Top 40 (zoals die normaliter wordt gehanteerd op Wikipedia), maar in de concurrerende lijst van de Nationale Hitparade. Zie voor een volledig verloop van deze albumlijst de Wikipedia-pagina van de Album Top 100. 

|-
|align="left"|Elvis sings Flaming Star *||1968||02-08-1969||1(3 wk)||10|| Verzamelalbum met 9 nummers uit diverse films (slechts één kwam uit de film Flaming Star). Uitgebracht op RCA's budget label Camden Records.
|-
|align="left"|From Elvis in Memphis *||1969||23-08-1969||10||1|| Studioalbum met 12 nummers, opgenomen in Memphis.
|-
|align="left"|Almost in love||1971||09-01-1971||43||5|| Verzamelalbum in een budget-serie van RCA met 10 nummers
|-
|align="left"|Elvis forever||1974||19-10-1974||1(1wk)||49|| Verzamelalbum (2LP) met 32 hits. Stond in 1974, 1977 en 1991 genoteerd. (de '91 versie bevatte 30 nummers in plaats van 32). Stond pas na Presley's dood, in 1977, op de eerste plaats.
|-
|align="left"|40 Greatest hits||1975||04-10-1975||6||28|| Verzamelalbum (2LP) op het Arcade-label
|-
|align="left"|Moody blue||1977||23-07-1977||6||17|| Elvis' laatste studioalbum voor zijn dood; bereikte de LP Top 50 drie weken voor zijn overlijden. Het enige reguliere studioalbum van Elvis dat in de Nederlandse albumlijst heeft gestaan.
|-
|align="left"|20 Fantastic hits||1975||03-09-1977||7||12|| Verzamelalbum, oorspronkelijk uit 1975 maar heruitgebracht vanwege het feit dat het in 1977 100 jaar geleden was dat Thomas Edison de geluidsopnametechniek 100e geboortejaar van opnametechniek (heruitgave vlak voor Elvis' dood)
|-
|align="left"|A portrait in music||1973||03-09-1977||12||11|| Verzamelalbum, oorspronkelijk uit 1973, in de budget-serie van RCA Camden.
|-
|align="left"|In concert||1977||29-10-1977||13||11|| Livealbum opgenomen in juni 1977 tijdens Elvis' laatste tour. Deze opnamen waren ook te zien geweest in een tv-special van de Amerikaanse zender CBS.
|-
|align="left"|Aloha from Hawaii via satellite *||1973||7-10-1978||49||1|| Livealbum opgenomen in januari 1973 in Honolulu, Hawaï, tijdens een concert dat wereldwijd live werd uitgezonden via satelliet. 
|-
|align="left"|Love songs||1980||12-01-1980||18||12|| Verzamelalbum van K-Tel met twintig ballads.
|-
|align="left"|Gospels||1981||24-01-1981||12||10|| Verzamelalbum op het budget-label Common Wealth Records met twintig gospelsongs.
|-
|align="left"|Guitar man||1981||07-03-1981||19||9|| Verzamelalbum met voornamelijk countrynummers, geremixt door Presley's producer Felton Jarvis.
|-
|align="left"|Elvis in Hollywood||1982||28-08-1982||30||5|| Verzamelalbum met twintig hits uit Presley's films.
|-
|align="left"|A merry Christmas from Elvis Presley *||1982||01-01-1983||20||2|| Nederlandse heruitgave van het album Elvis Sings The Wonderful World of Christmas uit 1972.
|-
|align="left"|Golden Filmhits *||1982||14-01-1984||42||1|| Nederlands verzamelalbum (2LP) van Arcade met daarop 28 hits uit zijn films.
|-
|align="left"|18 Classic love songs||1986||08-02-1986||38||10|| Verzamelalbum met achttien ballads en lovesongs, uitgebracht op het budget-label Star Records.
|-
|align="left"|The definitive rock & roll album||1987||29-08-1987||31||7|| Verzamelalbum in een serie (zie ook hieronder) van gethematiseerde albums t.g.v. de tiende sterfdag van Elvis in 1987. Dit waren ook de eerste verzamelaars die tegelijkertijd op cd verschenen.
|-
|align="left"|The definitive gospel album||1987||05-09-1987||64||4|| Verzamelalbum (zie hierboven)
|-
|align="left"|The definitive country album||1987||05-09-1987||46||5|| Verzamelalbum (zie hierboven)
|-
|align="left"|The definitive love album||1987||05-09-1987||23||7|| Verzamelalbum (zie hierboven)
|-
|align="left"|The definitive film album *||1987||22-08-1987||34||7|| Verzamelalbum (zie hierboven)
|-
|align="left"|Collectors gold *||1991||31-08-1991||85||3|| Box set (47 tracks) met drie gethematiseerde cd's: 1) filmsongs; 2) countrysongs; 3) live opnamen uit Las Vegas
|-
|align="left"|The essential collection||1987||17-09-1994||14||30|| Verzamelalbum met 28 hits.
|-
|align="left"|Elvis '56||1996||11-05-1996||51||4|| Verzamelalbum met nummers uit 1956, afkomstig van zijn eerste twee lp's en een aantal singles (incl.b-kanten) uit datzelfde jaar.
|-
|align="left"|An afternoon in the Garden *||1997||12-04-1997||61||6|| Livealbum met opnamen van een legendarisch concert van Elvis in Madison Square Garden in New York op 10 juni 1972. Dit was de opname van het middagconcert; het avondconcert was in 1972 al uitgebracht op het album Elvis as Recorded at Madison Square Garden. (Zie ook hieronder bij Prince From Another Planet).
|-
|align="left"|Always Elvis - the Dutch album||1997||19-07-1997||2||18|| Verzamelalbum met 29 nummers, speciaal samengesteld voor de Nederlandse markt
|-
|align="left"|Platinum - A life in music||1997||26-07-1997||23||10|| Box set met vier cd's met 100 tracks, waarvan 77 nog nooit eerder uitgebracht.
|-
|align="left"|The home recordings||1999||27-03-1999||99||1|| Verzamelalbum met privé-opnamen van Elvis (o.a. thuis, hotelkamers en tijdens zijn diensttijd in Duitsland).
|-
|align="left"|The artist of the century||1999||28-08-1999||7||10|| Box set met drie cd's met 75 hits uit de periode 1954-1976.
|-
|align="left"|The concert - 2000 world tour||2000||18-03-2000||50||2|| Livealbum met opnamen van diverse concerten van Elvis in de periode 1968-1974, uitgebracht t.g.v. een aantal live-concerten die in Europa werden gegeven door de originele band van Elvis. Daarbij was Elvis te zien op videoschermen en zijn zang werd gemixt met de live-uitvoeringen van zijn hits. Oorspronkelijk uitgebracht als The Concert - 1999 World Tour, maar heruitgegeven toen de tour in 2000 naar Nederland kwam.
|-
|align="left"|Elvis - That's the way it is||2000||22-07-2000||87||2|| Box set van drie cd's (65 tracks), uitgebreide versie van het semi-livealbum Elvis - That's The Way It Is uit 1970, dat tevens gold als soundtrack voor de gelijknamige documentaire die van zijn concerten werd gemaakt. De box set bevat niet alleen de originele tracks, maar ook opnamen die nog niet eerder werden uitgebracht.
|-
|align="left"|The 50 Greatest hits||2001||21-04-2001||94||5|| Verzamelalbum (2CD) met vijftig hits.
|-
|align="left"|Elvis 30 #1 Hits||2002||05-10-2002||1(2wk)||37|| Verzamelalbum met 30 nummer 1-hits die Elvis in de Britse en Amerikaanse hitlijsten heeft gehad (geput uit de volgende hitlijsten: UK Official Chart, Billboard Hot 100, Cashbox Top 100. Inclusief bonustrack A Little Less Conversation (Junkie XL remix). De naam van Elvis werd op de hoes vermeld als ELV1S.
|-
|align="left"|Elvis 2nd To None||2003||18-10-2003||22||13|| Verzamelalbum, bedoeld als opvolger van 30 #1 Hits, met 30 hits die niet op 1 hebben gestaan.
|-
|align="left"|Elvis at Sun||2004||26-06-2004||88||1|| Verzamelalbum met 18 nummers uit de Sun-periode (1954-1955).
|-
|align="left"|Elvis by the Presleys||2005||04-06-2005||52||4|| Verzamelalbum (2CD) met 24 hits en acht niet eerder uitgebrachte alternatieve versies van bekende songs. Dit album hoorde bij de tv-documentaire met dezelfde titel.
|-
|align="left"|The Complete Dutch Collection||2007||18-08-2007||1(1wk)||21|| Verzamelalbum (2CD) voor de Nederlandse markt samengesteld door leden van de Elvis-fanclub. Ook bekend als The Dutch Collection. Bevat 50 tracks.
|-
|align="left"|The Complete '68 Comeback Special||2008||09-08-2008||61||3|| Box set met vier cd's uit de zgn.  '68 Comeback Special. Bevat 87 tracks.
|-
|align="left"|Elvis 75||08-01-2010||16-01-2010||35||3|| Box set met drie cd's (75 tracks in totaal) t.g.v. zijn 75e geboortedag in 2010. 
|-
|align="left"|Viva Elvis - The album||05-11-2010||13-11-2010||13||5|| Verzamelalbum met dertien tracks uit de gelijknamige show van Cirque du Soleil.
|-
|align="left"|Re:volution||14-10-2011||12-11-2011||83||1|| Remixalbum met remixes van Elvis-klassiekers, gemaakt door Agostino "Spankox" Carollo.
|-
|align="left"|20 original albums (The perfect Elvis Presley collection)||2012||01-09-2012||54||1|| Box set (20 cd's) met daarin vrijwel alle belangrijke studio- en livealbums van Elvis tussen 1956 en 1977.
|-
|align="left"|Prince from another planet||2012||17-11-2012||57||1|| Box set (2 cd's, 1 dvd) van de legendarische concerten in Madison Square Garden in New York op 10 juni 1972. In dat jaar al uitgebracht als Elvis as Recorded at Madison Square Garden, maar deze nieuwe set is uitgebreider.
|-
|align="left"|Elvis at Stax||2013||10-08-2013||26||3|| Box set (3 cd's) met opnamen die Elvis begin jaren 70 maakte in de Stax studio's.
|-
|align="left"|Young Man with the Big Beat - The Complete '56 Masters||2011||20-09-2014||87||1|| Box set (5 cd's) met studio-opnamen uit 1956 (2 cd's), live-opnamen (1 cd), outtakes (1 cd) en interviews (1 cd).
|-
|align="left"|Live in Las Vegas||2015||03-10-2015||63||1|| Box set (4 cd's) met opnamen uit concerten in Las Vegas tussen 1969 en 1975 (plus vier nummers uit 1956). Oorspronkelijk uit 2001, opnieuw uitgebracht in 2015.
|-
|align="left"|If I Can Dream||2015||07-11-2015||*17||*1|| Selectie van 14 eerder uitgebrachte nummers met nieuwe orkestbegeleiding van het Royal Philharmonic Orchestra.
|}

Noteringen in de Vlaamse albumlijst

|-
|align="left"|Platinum - A life in music||1997||09-08-1997||21||7|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Always Elvis - His greatest hits||1997||23-08-1997||1(2wk)||12|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Always Elvis 2 - King of Belgium||1999||08-05-1999||43||2|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Elvis 30 #1 Hits||2002||05-10-2002||1(1wk)||17|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Elvis 2nd to none||2003||18-10-2003||21||8|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Love, Elvis||2005||19-02-2005||36||7|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|The Essential||2007||18-08-2007||2||11|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|The Complete '68 Comeback Special||2008||23-08-2008||58||3|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Elvis 75||2010||23-01-2010||87||2|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Viva Elvis - The album||2010||20-11-2010||21||6|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Prince from another planet||2012||17-11-2012||185||1*||
|}

Singles 

|-
|align="left"|Pré-Top 40||||||||||
|-
|align="left"|Teddybear||1957||11-1957||14||1||
|-
|align="left"|One night||1959||04-1959||7||2||
|-
|align="left"|(Now and then there's) A fool such as I||1959||07-1959||15||1||
|-
|align="left"|A big hunk o'love||1959||10-1959||15||1||
|-
|align="left"|Stuck on you||1960||06-1960||10||3||
|-
|align="left"|It's now or never (O sole mio)||1960||10-1960||2||5||
|-
|align="left"|Are you lonesome tonight||1961||01-1961||4||4||
|-
|align="left"|Wooden heart (Muss I denn)||1961||02-1961||1||6||
|-
|align="left"|Surrender||1961||05-1961||3||4||
|-
|align="left"|I feel so bad||1961||08-1961||13||2||
|-
|align="left"|Little sister / (Marie's the name) His latest flame||1961||10-1961||8||5||
|-
|align="left"|Can't help falling in love||1962||03-1962||11||3||
|-
|align="left"|No more||1962||06-1962||26||1||
|-
|align="left"|Good luck charm||1962||06-1962||2||5||
|-
|align="left"|Follow that dream||1962||07-1962||17||1|| ep
|-
|align="left"|She's not you||1962||11-1962||5||4||
|-
|align="left"|Return to sender||1962||12-1962||5||5||
|-
|align="left"|One broken heart for sale||1963||04-1963||16||2||
|-
|align="left"|Kiss me quick||1963||07-1963||12||4||
|-
|align="left"|(You're the) Devil in disguise||1963||09-1963||1||5||
|-
|align="left"|Tijd voor Teenagers Top 10||||||||||
|-
|align="left"|Bossa nova baby||1963||30-11-1963||8||1||
|-
|align="left"|Mexico||1964||07-03-1964||9||2||
|-
|align="left"|Mexico||1964||02-05-1964||37||6|| re-entry
|-
|align="left"|Viva Las Vegas||1964||02-05-1964||18||12||
|-
|align="left"|Suspicion||1964||06-06-1964||9||3||
|-
|align="left"|Kissin' cousins||1964||11-07-1964||15||14||
|-
|align="left"|Such a night||1964||08-08-1964||13||14||
|-
|align="left"|Ain't that loving you||1964||14-11-1964||23||6||
|-
|align="left"|Top 40'||||||||||
|-
|align="left"|Do the clam||1965||03-04-1965||30||5||
|-
|align="left"|Crying in the chapel||1965||19-06-1965||13||11||
|-
|align="left"|(Such an) Easy question||1965||07-08-1965||37||2||
|-
|align="left"|Love letters||1966||30-07-1966||25||5||
|-
|align="left"|Guitar man||1968||30-03-1968||tip||-||
|-
|align="left"|Stay away / U.S. male||1968||20-04-1968||37||2||
|-
|align="left"|In the ghetto||1969||21-06-1969||4||15|| Nr. 4 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Clean up your own backyard||1969||06-09-1969||tip||-||
|-
|align="left"|Suspicious minds||1969||25-10-1969||6||11|| Nr. 4 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Don't cry daddy||1970||24-01-1970||23||6|| Nr. 19 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Kentucky rain||1970||07-03-1970||tip||-||
|-
|align="left"|You don't have to say you love me||1970||14-11-1970||tip3||-||
|-
|align="left"|I just can't help believin'||1972||22-01-1972||4||11|| Nr. 5 in de Single Top 100 / Alarmschijf|-
|align="left"|Burning love||1972||25-11-1972||19||5|| Nr. 17 in de Single Top 100 / Alarmschijf|-
|align="left"|Separate ways||1973||03-02-1973||tip25||-||
|-
|align="left"|Jailhouse rock||1974||19-01-1974||5||9|| Nr. 4 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Hound dog||1974||30-03-1974||tip3||-|| Nr. 21 in de Single Top 100
|-
|align="left"|My boy||1974||04-01-1975||9||8|| Nr. 9 in de Single Top 100 / Alarmschijf|-
|align="left"|T.R.O.U.B.L.E.||1975||24-05-1975||tip24||-||
|-
|align="left"|Hurt||1976||08-05-1976||tip17||-||
|-
|align="left"|Moody blue||1977||22-01-1977||14||7|| Nr. 10 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Wooden heart (Muss I denn...)||1977||03-09-1977||2||11|| Nr. 3 in de Single Top 100 / Alarmschijf|-
|align="left"|Way down||1977||24-09-1977||9||8|| Nr. 10 in de Single Top 100
|-
|align="left"|My way||1977||17-12-1977||24||4|| Nr. 30 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Are you lonesome tonight (Live - 'Lachversie')||1981||10-01-1981||15||7|| Nr. 14 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Guitar man||1981||14-03-1981||tip12||-|| Nr. 39 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Heartbreak hotel||1987||29-08-1987||tip9||-|| Nr. 51 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Love me tender||1991||09-03-1991||tip9||-|| Nr. 57 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Are you lonesome tonight (Live - 'Lachversie')||1991||24-08-1991||tip18||-|| Nr. 46 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Always on my mind||1997||02-08-1997||15||6|| Nr. 17 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Suspicious minds||1999||14-08-1999||37||2|| Nr. 15 in de Single Top 100
|-
|align="left"|America, the beautiful||2001||-|||||| Nr. 55 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Suspicious minds (Live)||2001||-|||||| Nr. in de Single Top 100
|-
|align="left"|A little less conversation||2002||22-06-2002||2||15|| met Junkie XL als Elvis vs. JXL. /Nr. 1 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Rubberneckin||2003||27-09-2003||9||6|| met Paul Oakenfold /Nr. 4 in de Single Top 100
|-
|align="left"|All shook up||2005||22-01-2005||33||2|| Nr. 17 in de Single Top 100
|-
|align="left"|One night||2005||22-01-2005||30||2|| Nr. 16 in de Single Top 100
|-
|align="left"|(Now and then there's) A fool such as I||2005||29-01-2005||34||2|| Nr. 13 in de Single Top 100
|-
|align="left"|(You're the) Devil in disguise||2005||-|||||| Nr. 23 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Are you lonesome to-night?||2005||-|||||| Nr. 17 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Crying in the chapel||2005||-|||||| Nr. 18 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Good luck charm||2005||-|||||| Nr. 17 in de Single Top 100
|-
|align="left"|His latest flame||2005||-|||||| Nr. 20 in de Single Top 100
|-
|align="left"|It's now or never||2005||-|||||| Nr. 58 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Jailhouse rock||2005||-|||||| Nr. 19 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Return to sender||2005||-|||||| Nr. 22 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Rock-a-hula baby||2005||-|||||| Nr. 17 in de Single Top 100
|-
|align="left"|She's not you||2005||-|||||| Nr. 16 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Surrender||2005||-|||||| Nr. 20 in de Single Top 100
|-
|align="left"|The wonder of you||2005||-|||||| Nr. 25 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Way down||2005||-|||||| Nr. 19 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Wooden heart (Muss I denn...)||2005||-|||||| Nr. 23 in de Single Top 100
|-
|align="left"|A little less conversation||2005||-|||||| met Junkie XL als Elvis vs. JXL. /Nr. 18 in de Single Top 100
|-
|align="left"|A big hunk o' love||2007||-|||||| Nr. 53 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Always on my mind||2007||-|||||| Nr. 65 in de Single Top 100
|-
|align="left"|An American trilogy||2007||-|||||| Nr. 61 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Blue suede shoes||2007||-|||||| Nr. 91 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Burning love||2007||-|||||| Nr. 60 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Don't||2007||-|||||| Nr. 59 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Hard headed woman||2007||-|||||| Nr. 78 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Heartbreak hotel||2007||-|||||| Nr. 95 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Hound dog||2007||-|||||| Nr. 83 in de Single Top 100
|-
|align="left"|If I can dream||2007||-|||||| Nr. 45 in de Single Top 100
|-
|align="left"|King creole||2007||-|||||| Nr. 75 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Party||2007||-|||||| Nr. 46 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Suspicious minds||2007||-|||||| Nr. 41 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Teddy bear||2007||-|||||| Nr. 83 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Viva Las Vegas||2007||-|||||| Nr. 56 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Wear my ring around your neck||2007||-|||||| Nr. 58 in de Single Top 100
|-
|align="left"|You don't have to say you love me||2007||-|||||| Nr. 51 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Love me tender 2010||08-10-2010||16-10-2010||tip17||-|| met Lisa Lois /Nr. 85 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Pocketful of rainbows (Spankox remix)||2011||-|||||| Nr. 32 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Blue Christmas||2015||-|||||| Nr. 83 in de Single Top 100
|}

Vlaanderen

|-
|align="left"|The wonder of you||1970||-|||||| Nr. 25 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|I've lost you||1970||-|||||| Nr. 8 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|You don't have to say you love me||1970||-|||||| Nr. 10 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|I just can't help believin||1972||-|||||| Nr. 3 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Burning love||1972||-|||||| Nr. 10 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Always on my mind||1973||-|||||| Nr. 30 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Separate ways||1973||-|||||| Nr. 23 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Jailhouse rock||1974||-|||||| Nr. 11 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Promised land||1974||-|||||| Nr. 29 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|My boy||1975||-|||||| Nr. 2 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Moody blue||1977||-|||||| Nr. 4 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Don't be cruel||1977||-|||||| Nr. 17 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Wooden heart||1977||-|||||| Nr. 6 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Way down||1977||-|||||| Nr. 14 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|My way||1978||-|||||| Nr. #30 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Are you lonesome tonight||1981||-|||||| Nr. 15 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Elvis medley||1983||-|||||| Nr. 28 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Always on my mind||1997||30-08-1997||49||1||
|-
|align="left"|A little less conversation||2002||22-06-2002||3||15|| met Junkie XL als Elvis vs. JXL /Nr. 17 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Rubberneckin||2003||27-09-2003||17||6|| met Paul Oakenfold /Nr. 17 in de Radio 2 Top 30
|}

 Radio 2 Top 2000 

|-
|align="left"|A little less conversation(met Junkie XL)||-||-||-||-||-||-||-||-||1567||-||1292||1481||1566||745||1240||1506||1640||1773||1835||1855||1826||1956||-||-
|-
|align="left"|Always on my mind||-||652||524||383||278||332||255||314||263||279||320||325||459||353||423||545||502||542||501||519||453||429||396||338
|-
|align="left"|An American trilogy||-||-||-||-||-||-||-||-||712||-||849||870||1081||884||1034||1012||969||1348||1435||1637||1656||1763||1558||1419
|-
|align="left"|Are you lonesome tonight||-||-||-||-||-||691||585||664||530||734||739||814||1037||803||1260||1491||1406||1552||1414||1517||1458||1582||1615||1700
|-
|align="left"|Blue Suede Shoes||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1537||1603||1639||1721||1565
|-
|align="left"|Burning love||-||-||-||-||835||825||563||775||813||797||895||986||1123||945||1077||1271||1205||1405||1233||1179||1057||1061||969||739
|-
|align="left"|Can't help falling in love||273||-||835||927||528||772||681||611||649||635||627||731||845||894||811||932||784||670||487||322||353||380||375||309
|-
|align="left"|Don't be cruel||1001||-||1675||1648||849||1398||1065||1315||1439||1272||1430||1676||1950||1745||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Good luck charm||-||1493||1589||-||1540||1865||1370||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Guitar man||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1806||1348||1451||1391||1663||1629||1621
|-
|align="left"|Heartbreak hotel||558||699||1113||1191||1092||974||769||960||1237||995||1278||1351||1439||1233||1512||1806||1653||1998||1952||1762||1934||-||-||-
|-
|align="left"|Hound Dog||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1715'''||1953||-||-||1871
|-
|align="left"|I just can't help believin||490||538||616||516||303||478||321||411||426||396||466||510||645||688||821||795||822||923||1003||883||946||1042||937||872
|-
|align="left"|If I Can Dream||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1131
|-
|align="left"|In the ghetto||111||163||247||168||112||158||114||157||186||140||203||216||245||292||266||321||261||248||203||241||210||216||198||193
|-
|align="left"|It's now or never||285||487||1024||1110||558||897||668||999||836||793||1008||1105||1409||1481||1825||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Jailhouse rock||247||352||560||475||466||540||474||528||594||517||507||634||640||553||675||786||740||760||649||572||661||647||734||670
|-
|align="left"|Kiss me quick||-||1069||1458||-||1815||1591||1311||1717||1856||1680||1490||1942||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Little sister||-||1505||-||-||-||-||1147||1611||-||-||1698||1982||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Love me tender||-||-||-||1839||540||388||686||654||709||631||774||708||999||1031||1143||1362||1300||1160||1138||1088||1097||1245||1153||1347
|-
|align="left"|Moody blue||-||1340||-||-||-||-||-||-||-||-||1620||-||-||1869||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|My boy||484||541||472||428||367||487||275||390||455||393||401||476||603||535||601||617||637||711||631||651||604||547||509||477
|-
|align="left"|One night||622||-||1264||1113||784||962||743||778||974||847||1033||1299||1679||1613||1813||1874||1912||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Return to sender||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1917||1734||1827
|-
|align="left"|Suspicious minds||112||140||281||130||86||107||84||97||81||89||108||77||120||135||153||151||121||106||85||104||111||113||113||97
|-
|align="left"|Wooden heart||-||-||1152||1223||954||1318||1317||1217||1280||1229||1406||1517||1583||1995||1932||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|(You're the) Devil in disguise''||577'''||1305||1215||1760||928||1117||1022||1130||1370||1157||1075||1283||1499||1429||1453||1626||1667||1757||1649||1387||1477||1588||1551||1263
|}

Dvd's

Zie ook 
 Lijst van nummers van Elvis Presley

Presley, Elvis
Elvis Presley